L'Absente peut désigner :
 L'Absente, un court métrage de Léonce Perret réalisé en 1910 ;
 L'Absente, un film français de Gérard Bourgeois sorti en 1913 ;
 L'Absente, un film mexicain de Julio Bracho sorti en 1952 ;
 L'Absente, un court métrage de Ruben Amar réalisé en 2009 ;
 L'Absente, le quatrième album de Yann Tiersen ;
 L'Absente, une mini-série télévisée de Karim Ouaret réalisée en 2020-2021.